Ничья земля:
 Terra nullius — латинское выражение, пришедшее из римского права, переводится как «ничья земля».
  — незанятая или спорная территория.
 Нейтральная земля — одно из названий района современного американского штата Луизиана, принадлежность которого в начале XIX века оспаривали друг у друга Соединённые Штаты и Испания.

Кинематограф 
 «Нейтральная полоса» () — немецкий художественный фильм режиссёра Виктора Триваса, созданный в 1931 году.
 «Нейтральная полоса» () — американский художественный фильм режиссёра Питера Уэрнера, созданный в 1987 году.
 «Ничья земля» (, ) — военная драма 2001 года боснийского режиссёра Даниса Тановича.
 «» — французско-бельгийско-израильский телесериал 2020 года.

Массовая культура 
 «Ничья земля» — сюжетная арка-кроссовер в комиксах о Бэтмене, выпускаемых DC Comics в 1999 году.
 No Man’s Land — компьютерная игра в жанре стратегии, разработанная немецкой компанией Related Designs.

См. также